En Pologne, Józefy désigne :

 Józefy un village situé dans la voïvodie de Mazovie,
 Józefy un village situé dans la voïvodie de Grande-Pologne.